Detta är en lista över vulkaner i Japan.

Källor
''Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia

 

Japan
 
WP:Projekt Japan